Lamberg:

 Johann Philipp Graf von Lamberg (1651 - 1712)
 hrabia Leopold Joseph Lamberg (1653 - 1706), austriacki dyplomata
 Adam (Matthew) Lamberg (ur. 1984), amerykański aktor